Saulx (gemeente), gemeente in het Franse departement Haute-Saône.
Kanton Saulx, deel van het arrondissement Lure, departement Haute-Saône
Saulx (rivier), rivier in Frankrijk, zijrivier van de Marne.